

Алмонт — місто, штат Північна Дакота
 Алмонт — селище, штат Мічиган